Statisticile sezonului A PFG 1998-1999.

Descriere 
La start s-au aliniat 16 echipe ,iar trofeul a fost câștigat de Litex Loveci.

Clasament 

 Metalurg Pernik retrogradată de FBF pentru aranjarea de meciuri.
 Litex și Levski three au primit o penalizare de 3 pct pentru meciurile aranjate cu Metalurg Pernik. 
 Litex (Loveci) și-a schimbat numele în Loveci.

Referințe 

Sezoane A PFG
A PFG